Брэдли Джозеф «Брэд» Фицпатрик (; родился 5 февраля 1980) — американский программист. Известен, как создатель Живого Журнала и автор множества проектов в области свободного программного обеспечения.

Биография 
Родившись в Айове, Фицпатрик вырос в Бивертоне, штат Орегон, и обучался теории вычислительных машин в Вашингтонском университете в Сиэтле. Учась в университете, он разработал Живой Журнал в качестве усовершенствования метода, которым он пользовался для ведения своего личного дневника.

В конечном счёте Живой Журнал стал его основной работой, а затем и компанией, известной под названием . В январе 2005 года Фицпатрик продал компанию Danga другой софтверной компании Six Apart и работал в Six Apart до августа 2007 года. С этого времени Фицпатрик не участвует в разработке Живого Журнала. С августа 2007 по январь 2020 Фицпатрик работал в компании Google (последние 10 лет в команде разработки языка программирования Go).

В данный момент живёт в городе Сиэтл и работает в компании Tailscale.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двух сыновей — Дилан (2017) и Шон (2019).

См. также 
 Живой журнал
 Six Apart
 Memcached
 OpenID
 Gearman
 Camlistore

Примечания

Ссылки 

 Личная веб-страница
 
 
 Эхо Москвы: Брэд Фицпатрик в Развороте
 Эхо Москвы: К нам сегодня заходил Брэд Фицпатрик… (фото)

Родившиеся в Айове
Персоналии XXI века
Программисты США
Основатели социальных сетей
Сотрудники Google
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Инженерного колледжа Вашингтонского университета